

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Brookings (Dél-Dakota)
 Brookings (Oregon)
 Brookings megye
 Brookingsi repülőtér – az Oregon állambeli Brookings repülőtere

Egyéb 
 Brookings-hatás – időjárási hatás az oregoni partvidéken